Kemboi ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Kipchirchir Kemboi (* 1984), österreichischer Marathonläufer kenianischer Herkunft
 Elijah Kiprono Kemboi (* 1984), kenianischer Marathonläufer
 Ezekiel Kemboi (* 1982), kenianischer Hindernisläufer

 Simon Kemboi (* 1967), kenianischer Sprinter
 Shadrack Kipchirchir Kemboi (* 1986), kenianischer Langstreckenläufer